IA
 Ialorixá - sacerdotisa do candomblé, também chamada iá
  Inseminação Artificial
 Inteligência artificial
 Estado do Iowa, Estados Unidos (código ISO 3166-2:US)
 Instituto de Artes da Unicamp
 Instituto do Ambiente, organização governamental portuguesa
 Iraqi Airways (código IATA)
 Imposto Automóvel um imposto aplicado sobre os veículos automóveis matriculados em Portugal

Ia
Santa Ia, mártir da Pérsia no século IV
Ia, género de morcegos

ia
 interlíngua (código ISO 639)

Desambiguações de siglas